La província de Moscou (, Moskóvskaia óblast, ) també anomenada Podmoscòvia (, Podmoskòvie, literalment: sota Moscou) és un subjecte federal de Rússia. No té capital i s'administra des de Moscou, que com a ciutat federal no en forma part i s'administra independentment de la província.

Vegeu també 
 Lotoixinó

 
Orde de Lenin